Ève Chems de Brouwer, (1980- ) est une actrice française.
 Desclée de Brouwer est une famille belge connue dans l’industrie de l'édition
 Florent de Brouwer de Hogendorp (1807-1871) industriel et homme politique belge.
 Jean de Brouwer, est un docteur en droit, ancien avocat. 
 Jules de Brouwer, (1872-1950), est un homme politique belge 
 Louis de Brouwer, est un médecin français et essayiste.
 Piet De Brouwer, (1880-1953), est un archer néerlandais.
 Bernard de Brouwer, jésuite Français

Autres 
 Les Éditions Desclée de Brouwer, sont une maison d'édition suisse d'origine belge.

Patronyme flamand